Asahi Masuyama (Fukuoka, 29 de janeiro de 1997) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Asahi Masuyama começou a carreira no Vissel Kobe. 

Naturais de Fukuoka
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vissel Kobe